Weinstraße 23 steht für:

 Weinstraße 23 (Burrweiler), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Burrweiler
 Weinstraße 23 (Deidesheim)
 Weinstraße 23 (Forst an der Weinstraße), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Forst an der Weinstraße
 Weinstraße 23 (Wachtendonk), siehe Liste der Baudenkmäler in Wachtendonk
 Weinstraße 23/25 (Wallerstein), siehe Liste der Baudenkmäler in Wallerstein
 An der Weinstraße 23 (Nünchritz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Nünchritz